Cet article décrit les personnages apparaissant dans le film d'animation Resident Evil: Degeneration. Contrairement aux personnages des films tournés avec des acteurs, ces personnages existent dans la chronologie de la saga.

Personnages principaux

Leon S. Kennedy

Claire Redfield

Angela Miller 
Soldate à la solde du gouvernement. Elle est envoyée avec Leon et Greg pour sauver Claire et les autres survivants. Elle est la sœur de Curtis Miller. Elle a perdu contact avec lui trois ans auparavant.

Quand elle est forcée de tuer un zombie pour la première fois, elle le somme à plusieurs reprises. Elle lui tire ensuite dans la jambe pour l'immobiliser avant de se rendre compte que le zombie continue à se trainer par terre.

Quand on lui annonce que son frère est probablement le coupable de la contagion de l'aéroport, elle ne veut pas y croire et va le chercher dans sa maison qu'elle retrouve brulée.

Elle accompagne Léon dans les locaux de Wilpharma et est témoin de la transformation de son frère à cause du Virus-G. Ce dernier tente de la tuer à plusieurs reprises mais Léon la sauve à chaque fois. Elle semble avoir une attirance réciproque avec ce dernier. Elle survit aux évènements de Wilpharma et apparait une dernière fois habillée en civil. Nul ne sait ce qu'elle devint ensuite, mais elle propose à Léon de se revoir.

Curtis Miller 
Frère de Angela, il a perdu sa femme et son enfant dans la catastrophe de Raccoon City. Quand il apprend la vérité sur Raccoon lors de la chute d'Umbrella Corporation il participe aux actions de TerraSave mais, devenu beaucoup trop radical et obsédé par la chute de Willpharma, est renvoyé de l'association.

Il est le responsable de la contamination de l'aéroport et de celle de Wilpharma. Il s'injecte de Virus-G et se transforme en Tyran incontrôlable. Il tue tous les soldats envoyés pour le maitriser, et Léon et Angela lui échappent de peu. Il meurt en tombant au fond de l'immense pièce principale des locaux de Willpharma, après avoir tenté de s'accrocher à sa sœur pour ne pas tomber.

Un chercheur de Tricell retrouvera le bout d'un de ses bras et le prendra pour l'analyser.

Greg Glenn 
Greg est le partenaire d'Angela. Il accompagne Léon et elle dans l'aéroport. Il s'énerve très vite contre Léon, ne le supportant pas, et prend un malin plaisir à tuer tous les zombis. Cependant quand Léon le sauve de peu d'une morsure, il commence à éprouver du respect pour lui.

Il est mordu par un zombie alors qu'il couvre les arrières de ses compagnons. Sachant qu'il est condamné, il reste en arrière pour ralentir les zombies. Sa mort n'est pas vue mais on le voit quelques minutes plus tard transformé en zombie.

Sa mort affectera beaucoup Angela.

Rani Chawla 
Rani est la nièce d'une amie de Claire. Rani et sa tante sont venues accueillir Claire dans l'aéroport, c'est d'ailleurs la première fois qu'elle et Rani se voient. La tante sort pour appeler un véhicule afin de les amener, et c'est alors que le bâtiment est mis en quarantaine. Rani reste alors avec Claire qui la protège.

Elle passe près de la mort quand Ron Davis la pousse négligemment vers les zombies alors qu'il fuie. Claire parvient à la sauver de peu. Rani survit à l'aéroport et rejoint sa tante.

Rani réapparait à la fin du film alors qu'elle et sa tante attendent Claire avec leur voiture.

Ingrid Hunnigan

Voir aussi 
 Chronologie de Resident Evil